Варламов Руслан Валерьевич (р. 6 июля 1970, Харьков) — украинский живописец, преподаватель живописи.

Биография 
В 2002 году окончил Харьковское Художественное училище.

С 1994 г. — участник многих всеукраинских, областных и групповых выставок.

Работы находятся в частных коллекциях в Украине и за рубежом.

В 2006 году стал победителем в международной выставке «Корабли и море» в Харьковской галерее «Маэстро».

Работает в области станковой живописи, основной материал — масло. Преобладают жанры романтического пейзажа и натюрморта, также пишет портреты. В вопросе направления художественной школы сам Р. Варламов ранние работы связывает с академическим стилем, а новые — с импрессионизмом.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Р. Варламова
 О выставке Р. Варламова на сайте «Press-Release», 2011 год
 О выставке и об учебном курсе Р. Варламова на портале «Харьков Онлайн», 2012 год
 О выставке Р. Варламова, а также других художников и фотографов, посвящённой 130-летию художницы Зинаиды Серебряковой, на сайте «Городской дозор»
 О выставке «Осенний коловорот», с участием Р. Варламова на Официальном сайте Харьковского городского совета, городского головы, исполнительного комитета
 Видеорепортаж с открытия выставки «Таинство света», с участием и выступлением Р. Варламова

Художники Украины
Художники романтизма
Художники Харькова
Выпускники Харьковского государственного художественного училища